Urtel ist:

 Urtel oder Urtelbach (Attel), rechter Quellfluss der Attel

Urtel ist der Familienname folgender Personen:
 Hermann Urtel (1873–1926), deutscher Romanist
 Martin Urtel (1914–1989), deutscher Schauspieler
 Rudolf Urtel (1906–1954), deutscher Fernsehpionier

Siehe auch:
 Urtelbach